El término acuario puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un acuario (recipiente), recipiente capaz de contener agua y albergar vida, como peces, invertebrados, plantas, etcétera;
 a un acuario público, instalación abierta al público para ver especies acuáticas;
 a Acuario (constelación), una de las constelaciones reconocidas por la astronomía moderna;
 a Acuario (astrología), uno de los doce signos del Zodiaco, en astrología;
 a la era de Acuario, un concepto astrológico;
 al trío Acuario, trío musical español formado por Mayra Gómez Kemp, María Durán y Beatriz Escudero;
 a Acuario (álbum), el cuarto álbum (2012) como solista del cantautor chileno Manuel García.

Además, puede hacer referencia a:

 Camus de Acuario, personaje del manga y anime Saint Seiya, conocido en español como Los Caballeros del Zodiaco.

Enlaces externos